Kris Kras (tijdschrift)
 Kris Kras (film), een Nederlandse speelfilm uit 2014